Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Francisco González e Matt Mitchell che hanno battuto in finale Sandy Mayer e Balázs Taróczy 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Steve Denton /  Henri Leconte (primo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (quarti di finale)

 Sandy Mayer /  Balázs Taróczy (finale)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Michael Fancutt /  Van Winitsky (primo turno)
 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1984